Het tennistoernooi Australian Open werd in 1973 bij de vrouwen voor de 47e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de elfde keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Evonne Goolagong met 6-4 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
Tennis in 1973